Erik Benzelius il Giovane – religioso svedese
Erik Benzelius il vecchio – religioso svedese
Henrik Benzelius – religioso svedese
Jakob Benzelius – religioso svedese